Die SAP Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Februar 2011 in San José stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Letztere zählten genau wie die SAP Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Im diesjährigen Finale setzte sich Milos Raonic knapp gegen den topgesetzten Titelverteidiger Fernando Verdasco durch. Dabei gab es im gesamten Matchverlauf kein einziges Break; beide Sätze wurden im Tie-Break entschieden. Für Raonic, der zum ersten Mal überhaupt in einem ATP-Finale stand, war es somit der erste ATP-Titel. Im Doppel waren Mardy Fish und Sam Querrey die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht zusammen an. Es gewannen Scott Lipsky und Rajeev Ram durch einen Dreisatzsieg über Alejandro Falla und Xavier Malisse. Dies war ihr zweiter gemeinsamer ATP-Titel und der erste in diesem Jahr, nachdem sie eine Woche zuvor noch im Finale von Johannesburg knapp verloren hatten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in San José (Kalifornien)